Chełmiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Chełmiec, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Chełmiec, un village dans la voïvodie de Lublin ;
 Chełmiec, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Chełmiec, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Chełmiec, une gmina rurale du powiat de Nowy Sącz.